

Діллонвейл — селище в окрузі Джефферсон, штат Огайо
 Діллонвейл — переписна місцевість в окрузі Гамільтон, штат Огайо